Фокс (, дословно — лисица, также Foxe, Foxx, Fawkes, Ffowcs) — фамилия и топоним. По данным 2014 года, фамилия Фокс (в написании Fox) занимала 1595-е место по распространённости в мире: её носили 340 653 человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Персоналии

Носители фамилии

А 
 
 Фокс, Аидра (род. 1995) — американская порноактриса.
 Фокс, Альберт Уайтинг (1881—1964) — американский шахматист.
 Фокс, Артур (1878—1958) — американский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1904).

Б 
 Фокс, Бернард (1927—2016) — британский актёр кино и телевидения.
 Фокс, Брайан (род. 1959) — программист, консультант, автор и защитник свободного программного обеспечения.

В 
 Фокс, Вивика Анджанетта (род. 1964) — американская актриса.
 Фокс, Вильям Джонсон (1786—1864) — английский богослов и политик.
 Фокс, Вирджил (1912—1980) — американский органист.
 Фокс, Вирджиния (1902—1982) — американская актриса немого кино.

Г 
 Фокс, Габриелла (род. 1989) — американская порноактриса.
 Фокс, Гай (Fawkes; 1570—1606) — самый знаменитый участник Порохового заговора.
 Фокс, Гарднер (1911—1986) — американский писатель, известный как создатель многих персонажей для комиксов издательства DC Comics.
 Фокс, Генри, 1-й барон Холланд (1705—1774) — английский политический деятель.
 Фокс, Густав Ваза (1821—1883) — американский морской офицер, член вашингтонского кабинета, дипломат.

Д 
 Фокс, Де’Аарон (род. 1997) — американский баскетболист.
 Фокс, Джеймс (урождённый Уильям Фокс; род. 1939) — британский актёр.
 Фокс, Джеки (урождённая Жаклин Луиза Фокс; род. 1959) — бывшая бас-гитаристка The Runaways.
 Фокс, Джессика (род. 1994) — австралийская гребчиха, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 
 
 Фокс, Джордж (1624—1691) — основатель Религиозного Общества Друзей (квакеров).
 Фокс, Джордж Эдвард (род. 1945) — американский астробиолог.
 Фокс, Джорджа (род. 1968) — американская актриса.
  (род. 1950) — создатель компьютерных игр, известный по работе в LucasArts.

К 
 Фокс, Кей (1942—2016) — американская транс-активистка.
 Фокс, Кейт (род. XX век) — британский социальный антрополог.
 Фокс, Керри (род. 1966) — новозеландская актриса и сценарист.
 Фокс, Колин (род. 1938) — канадский актёр.
 Фокс, Кристал (род. 1965) — американская актриса.
 Фокс, Кэролайн (1723—1774) — 1-я баронесса Холланд.

Л 
 Фокс, Лангтон Дуглас (1917—1997) — католический прелат, епископ Меневии.
 Фокс, Лиам (род. 1961) — министр обороны Великобритании (2010—2011).
 Фокс, Лоуренс (род. 1978) — британский актёр.
 Фокс, Люк (1586—1635) — английский исследователь, первооткрыватель Северо-Западного прохода.

М 
 
 Фокс, Меган (род. 1986) — американская актриса.
 Фокс, Морис (1898—1988) — канадский шахматист.
 Фокс, Мэттью (род. 1966) — американский актёр.
 Фокс, Мэттью (род. 1940) — американский священник и богослов.

Н 
 Фокс, Нина (1924—2008) — американская актриса.

П 
 Фокс, Пола (1923—2017) — американская писательница, сценарист и журналист, педагог.

Р 
 Фокс, Рейчел Джей (род. 1996) — американская юная актриса и певица.
 Фокс, Рик (род. 1969) — канадский баскетболист и актёр.
 Фокс, Ричард (ум. 1448) — средневековый английский хронист из Сент-Олбанса.

С 
 Фокс, Самсон (1838—1903) — британский инженер-изобретатель, промышленник и филантроп.
 Фокс, Саманта Карен (род. 1966) — английская певица.
 Фокс, Саманта (1951—2020) — американская порноактриса.
 Фокс, Сейдж — американская транссексуальная военнослужащая.
 Фокс, Сидни (урождённая Сидни Лейфер; 1907—1942) — американская актриса.
 Фокс, Сиринда (1952—2002) — американская актриса, фотомодель, публицист и писательница.

Т 
 Фокс, Тара Линн (род. 1990) — американская порноактриса и фотомодель.
 Фокс, Терри (1958—1981) — канадский спортсмен, активист по поддержке людей, болеющих раком.
 Фокс, Тиффани (род. 1995) — американская певица, телеведущая, актриса и модель.
 Фокс, Тоби (род. 1991) — американский разработчик и композитор видеоигр.

У

Ф 
 Фокс, Феликс (1876—1947) — американский пианист.
 Фокс, Фиби (род. 1987) — английская актриса.
 Фокс, Фредди (род. 1989) — английский актёр.
 Фокс, Фэллон (род. 1975) — американский боец ММА.

Х 
 Фокс, Хауи (1921—1955) — американский бейсболист.
 Фокс, Хейден (род. 1977) — австралийский футболист, защитник.

Ч

Ш 
 Фокс, Шелдон (1930—2006) — американский архитектор.
 Фокс, Шон Райан (род. 1999) — американский актёр.

Э 
 Фокс, Эдвард (род. 1937) — английский актёр кино, театра и телевидения.
 Фокс, Эйтан (род. 1964) — израильский режиссёр и сценарист.
 Фокс, Эмилия (род. 1974) — британская актриса театра и кино.
 Фокс, Энтони (род. 1971) — американский политик, министр транспорта США (с 2013)

 Сёстры Фокс: Кейт (1837—1892), Маргарет (1833—1893) и Лия (1814—1890) — три сестры из Нью-Йорка сыгравшие ключевую роль в становлении и развитии спиритуализма.

Составная фамилия 
 Вассалл-Фокс, Генри Ричард, 3-й барон Холланд (1773—1840) — британский государственный деятель.
 Фокс-Дженовезе, Элизабет (1941—2007) — американский историк.
 Фокс Кесада, Висенте (род. 1942) — президент Мексики от оппозиционной Партии национального действия (2000—2006).
 Фокс-Стрэнгуэйс, Уильям, 4-й граф Илчестер (1795—1865) — 4-й граф Илчестер (с 1858 года), дипломат и натуралист.
 Фокс Уильямс, Джон (1935—2020) — британский учёный, профессор-эмирит Кембриджского университета, член Королевской инженерной академии наук,

Псевдоним 
 Аидра Фокс (род. 1995) — американская порноактриса.
 Алисия Фокс (настоящее имя: Виктория Кроуфорд; род. 1986) — американская модель, профессиональный рестлер.
 Ана Фокс (род. 1988) — афроамериканская порноактриса.
 Даймонд Фокс (настоящее имя: Стефани Вудкок; род. 1973) — американская порноактриса.
 Джейми Фокс (настоящее имя: Эрик Марлон Бишоп; род. 1967) — американский актёр и певец, участник stand-up comedy.
 Джон Фокс (настоящее имя: Деннис Ли; род. 1947) — английский певец, художник, фотограф и преподаватель.
 Лиза Фокс (настоящее имя: Инесса Ли) — американская певица, родом из России.
 Мелисса Фокс (настоящее имя: Meeli Kõiva-Vällo; род. 1960) — дизайнер и художник, работающий преимущественно в области инсталляций и скульптур из стекла.
 Петер Фокс (настоящее имя: Пьер Баигорри; род. 1971) — немецкий регги и хип-хоп исполнитель из Берлина.
 Редд Фокс (настоящее имя: Джон Элрой Сэнфорд; 1922—1991) — американский актёр.
 Саманта Фокс (настоящее имя: Стейсия Тереза Анджела Майкула; 1950—2020) — американская порноактриса.
 Сиринда Фокс (настоящее имя: Кэ́тлин Викто́рия Хе́цекян; 1952—2002) — американская актриса, фотомодель, публицист и писательница.
 Тиффани Фокс (настоящее имя Тиффани Мария Митчелл; род. 1995) — рэпер, композитор, певица, телеведущая, актриса и модель.
 Фелисия Фокс (настоящее имя: Элизабет Вентз; род. 1974) — американская порноактриса.

Персонажи и объекты 
 Фокс МакКлауд — персонаж и главный герой серии видеоигр Star Fox компании Nintendo, антропоморфный лис.
 Фокс Малдер — персонаж телесериала «Секретные материалы», специальный агент ФБР.
 Люциус Фокс — персонаж DC Comics.
 Фокс Ривер — выдуманная тюрьма, расположенная в Джолит, Иллинойс, в первом сезоне телесериала «Побег».

Топоним 
 Фокс — пролив между островами Саутгемптон и Баффинова Земля, отделяет залив Фокс от Гудзонова пролива.
 Фокс — залив Северного Ледовитого океана, омывает берега островов Канадского Арктического архипелага.
 Фокс — гора вулканического происхождения в Австралии.
 Ледник Фокса — ледник в Национальном парке Вестленд на Южном острове Новой Зеландии.
 Фокс — статистически обособленная местность на Аляске, США.

Составные топонимы 
 Фокс-Лейк — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Фокс-Фарм-Колледж — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ларами (штат Вайоминг, США).
  — статистически обособленная местность на Аляске, США.

Другое 
 Фокс — домашняя собака основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
 «Фокс» — британский лёгкий разведывательный бронеавтомобиль 1970-х годов.
 Фокс (месквоки) — индейское племя.
 Фокс — лунный кратер.

См. также 
 Маска Гая Фокса — один из ключевых символов протеста и борьбы против коррупции, нынешнего строя и реформ власти на Западе.
 Ночь Гая Фокса (также известная как Ночь костров и Ночь фейерверков) — традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября.
 «Бесподобный мистер Фокс» — кукольный мультфильм Уэса Андерсона, снятый по мотивам одноимённой книги Роальда Даля.
 «Герцог, Фокс и Неэман» — израильская юридическая фирма.
 «Сильвер Фокс» — команда по хоккею с шайбой из города Йехуд.
 Сок-фокс (мескуаки-фокс) — индейский язык, принадлежащий к алгонкинской подсемье языков.
 болезнь Фокса — Фордайса
 Шоу Майкла Джей Фокса
 Эффект доктора Фокса
 Fox

Примечания